Борское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

Кировская область 
 Борское сельское поселение — в Афанасьевском районе.

Ленинградская область 
 Борское сельское поселение — в Бокситогорском районе.
 Борское сельское поселение — в Тихвинском районе.

Новгородская область 
 Борское сельское поселение — в Шимском районе.

Самарская область 
 Борское сельское поселение — в Борском районе.

См. также 
 Борский сельсовет